Ève Duperray (1960-), historienne, conservatrice de musée et femme de lettres française ;
 Timothée Duperray (1994-), auteur-compositeur-interprète et musicien français.